Сезон 1982/83 стал для «Манчестер Юнайтед» 81-м сезоном в Футбольной лиге.

«Юнайтед» занял в чемпионате 3-е место, а также удачно выступил в домашних кубках. В Кубке Англии команда вышла в финал, в котором обыграла «Брайтон энд Хоув Альбион» после переигровки. В Кубке Футбольной лиги «Юнайтед» также вышел в финал, но уступил в нём «Ливерпулю».

Открытием сезона стал юный нападающий Норман Уайтсайд, ставший игроком основы и забивший 14 голов во всех турнирах, включая гол в переигровке финала Кубка Англии. Лучшим бомбардиром стал Фрэнк Стэплтон, забивший 19 голов во всех турнирах (и 14 в чемпионате).

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок УЕФА

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1982/83 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1982/1983
Манчестер Юнайтед